Кубок Балтики прошёл с 17 по 21 декабря 1997 года.

Турнир стал частью хоккейного Евротура и прошёл в столице России Москве. Победителем турнира стала сборная Чехии.

Таблица 

М — сыграно матчей, В — выигрыш,Н - ничья, П — проигрыш, Ш — разница шайб, О — очки

Матчи 

За 3-е место

За 1-е место

Победитель

Ссылки 

 http://ice-hockey-stat.com/viewtopic.php?f=197&t=682

1997
1997 год в хоккее
1997 год в Москве
Декабрь 1997 года